Натуральне число 235
 235 рік до нашої ери
 235 рік нашої ери